Gorch Fock se může vztahovat k následujícím lodím:

 Gorch Fock (1933)
 Gorch Fock (1958)

Lodě stejného jména
Lodě stejného jména Reichsmarine